Kántor, egyházzenész, aki egyházának liturgikus eseményeinél zenei kíséretet biztosít
 Kántor, régi magyar családnév
 Kántor, magyar televíziós krimisorozat
 Kántor, német juhász rendőrkutya, életéről könyveket írtak